Olympiska spelen i Los Angeles kan syfta på:

Olympiska sommarspelen 1932
Olympiska sommarspelen 1948
Olympiska sommarspelen 2028